Тасбулак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тасбулак — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Тасбулак — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Тасбулак — село в Шалкарском районе Актюбинской области.

Россия 
 Тасбулак — село в Новоорском районе Оренбургской области.